Vingt-Neuf-Juillet  ou XXIX-Juillet ou 29-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

29 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 

 Le  : troisième et dernière journée des « Trois Glorieuses », moment culminant de la Révolution de 1830.
 Le  : attaque d'une colonne allemande par des Résistants des Francs-tireurs et partisans français (FTPF) et de l'Armée secrète (AS), près du hameau de Thessillac, sur la commune de Gignac dans le Lot.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le mot Juillet, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 29 de Julio » ou « Veintinueve de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Privada) 29 de Julio, à  Toluca de Lerdo, dans l'État de México.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
29